Jan Magnusson kan syfta på:

 Jan Magnusson i Granbäckstorp (1838–1905), svensk politiker
 Jan Magnusson (friidrottare) (1929–2017), svensk längdhoppare
 Jan Magnusson (litteraturvetare) (född 1948), svensk litteraturvetare och författare
 Jan Magnusson (ämbetsman) (1948–2021), tidigare generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning
 Jan Magnusson (redaktör) (född 1950), svensk redaktör och författare